Сулима Володимир Михайлович — український військовий діяч, солдат, учасник російсько-української війни.
 Сулима Володимир Павлович — український військовий діяч, майор, учасник російсько-української війни.
  (1946—1968) — російський радянський серійний убивця, ґвалтівник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок